Deep Shadows — украинская студия разработчиков компьютерных игр. Основана 30 августа 2001 года.

Создание компании 
Компания была основана 30 августа 2001 года в Киеве, Украина. Её основателями были выходцы из GSC Game World Сергей Забарянский и Роман Лут. Игры Deep Shadows используют игровой движок Vital engine, разработанный основателями компании ещё будучи в составе GSC Game World для игры Venom. Codename: Outbreak.

В наши дни 
В 2005 году была издана RPG/Action игра «Xenus: Точка кипения» на территории СНГ издателем Руссобит-М, а на территории остального мира издателем стала компания ATARI. Получив после «Xenus: Точка кипения» массу положительных отзывов, команда в 2006 году начала подготовку к двум крупным проектам, которыми оказались «Xenus 2: Белое золото» и «Предтечи». В 2008 году была выпущена игра «Xenus 2: Белое золото», в 2009 году «Предтечи». После 2009 года компания сосредоточилась на разработке казуальных игр, издателем которых выступали компания Intenium и BigFishGames.

Игры

Игровые движки 
Deep-Shadows создали собственный движок «Vital Engine».
 Vital Engine
 Vital Engine 2.0
 Vital Engine 3.0

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью Gameland.ru с Deep Shadows

Компании, основанные в 1997 году
Производители компьютерных игр Украины